Deán Funes puede referirse a:

 Gregorio Funes (1749-1829), religioso y político argentino, deán de la Catedral de Córdoba;
 Deán Funes, una ciudad de la provincia argentina de Córdoba;
 Estación Deán Funes, estación de ferrocarril de esta ciudad;
 Prelatura de Deán Funes, división eclesiástica de la Iglesia Católica;
 Deán Funes, calle céntrica de la ciudad de Formosa, Argentina.